San se poate referi la:

 San (popor) din Sudul Africii
 San (სან), este cea de-a optsprezecea literă a alfabetului georgian.
 San (oraș) din Mali
 San (râu), din Polonia de Sud

Vezi și 
 Sân